El Gran Premi d'Espanya de motociclisme de 2012 fou la segona cursa del temporada 2012 de motociclisme. La cursa es disputà al Circuit de Jerez (Jerez de la Frontera, Espanya) entre els dies 27 i 29 d'abril de 2012.

Resultats

MotoGP

Moto2 
La cursa fou aturada amb bandera vermella després de 17 voltes a causa de la pluja.

Moto3

Referències 

Espanya
2012
Esport a la província de Cadis